Velin ist
 die Kurzform von Velinpapier
 Thomas Velin (* 1975), dänischer Springreiter

Siehe auch:
 Welin